Оборо́т — термін, що має такі значення:
 Оборот — те ж саме, щой оберт.
 Оборот — повний повторюваний цикл у якомусь процесі.
 Оборот локомотива — час, необхідний для обслуговування локомотивом однієї пари поїздів на ділянці роботи локомотивних бригад.
 Оборот вагона — основний показник використання вагонного парку залізниць за часом, що включає цикл операцій від моменту закінчення завантаження вагона до моменту закінчення наступного його завантаження.
 Оборотний тупик
 Оборот — перевертання з одного боку на інший, протилежний (наприклад, скиби, шару).
 Оборот — комерційна операція, торгівля.
Оборотні активи
 Оборотний капітал (оборотні кошти, оборотні фонди)
Оборотні засоби
 Оборот — те ж саме, що й виторг, грошові суми, одержувані від реалізації товарних мас за певний відрізок часу.
 Оборот — використання, застосування.
 Оборот — поворот, новий напрям у ході, перебігу, розвитку.

Див. також 
 Зворот
 Обертання
 Оборотність
 Оборотний процес
 Оборотні фотоматеріали
 Обіг

Примітки